Ласси (нем. von Lacy) — графский и дворянский род.
 Ласси, Пётр Петрович (1678—1751) — российский полководец ирландского происхождения.
 Ласси, Франц Мориц фон (1725—1801) — австрийский военачальник, сын П. П. Ласси.
 Ласси, Борис Петрович (1737—1820) — российский военачальник, граф, генерал от инфантерии.
 Ласси — финское имя.
 Ласси Киннунен — финский аккордеонист, певец
 Ласси Лехто (Джими Тенор) — композитор, мульти-инструменталист
 Ласси Никко — IDM-музыкант
 Ласси Нумми — писатель, поэт, переводчик
 Ласси Парккинен — конькобежец
 Ласси — популярный индийский напиток пенджабского происхождения.

Населённые пункты
 Ласси — коммуна во Франции, в департаменте Валь-д’Уаз.
 Ласси — коммуна во Франции, в департаменте Иль и Вилен.
 Ласси — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Ласси — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Ласси — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.

См. также 
 Ласи